Nautius ist der Familienname (Gens) folgender Personen:

 Gaius Nautius Rutilus (Konsul 287 v. Chr.) (vor 330 v. Chr–nach 287 v. Chr.), römischer Konsul
 Gaius Nautius Rutilus, römischer Feldherr und Politiker des 6./5. Jahrhunderts v. Chr.